Il doppio del torneo di tennis New Haven Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Royce Deppe e T. J. Middleton che hanno battuto in finale Ivan Baron e Brian MacPhie 6-4, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

 Scott Melville /  Brad Pearce (semifinali)
 Johan Carlsson /  Nicolás Pereira (primo turno)

 Royce Deppe /  T. J. Middleton (Campioni)
 Alfonso Mora /  Michael Robertson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

New Haven Challenger 1991